() peut faire référence à :

 Khubsoorat, film indien de Hrishikesh Mukherjee, sorti en 1980 ;
 , film indien de Sanjay Chhel, sorti en 1999 ;
 , film indien de Shashanka Ghosh, sorti en 2014.